Râul Ursoaia se poate referi la următoarele cursuri de apă din România:

 Ursoaia - afluent al râului Ilva
 Ursoaia - afluent al râului Homorod
 Ursoaia - afluent al râului Lăpuș
 Ursoaia - afluent al râului Trotuș, numit și râul Popeni
 Ursoaia - afluent al râului Suha

Alte râuri cu denumiri asemănătoare sunt:
 Ursoaia Mare
 Ursoaia Mică
 Ursoiu - afluent al râului Bașeu
 Ursoiu - afluent al râului Groșeni

Vezi și 
 Râul Ursu (dezambiguizare)

 Ursoaia (dezambiguizare)